Mykolajiwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 5300 Einwohnern (2001).

Das auf dem linken Ufer der Samara im Jahr 1776 gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Petropawliwka.
Mykolajiwka liegt an der Fernstraße M 04 etwa 115 km östlich vom Oblastzentrum Dnipro, 10 km östlich von Dmytriwka und 14 km südwestlich vom Rajonzentrum Petropawliwka.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Gegründet 1776
Rajon Petropawliwka